Convento di Santa Maria nel comune di Campagnatico in Toscana.
Convento di Santa Maria in Borraccia nel comune di Magliano in Toscana.
Convento di Santa Maria nel comune di Castiglione delle Stiviere in Lombardia.
Convento di Santa Maria nel comune di Gonzaga in Lombardia.
L'ex convento di Santa Maria a Treviso.